Ildefonso steht für:

 Ildefons von Toledo (um 607–667), spanischer Erzbischof, Heiliger
 Ildefonso-Gruppe, antike Skulptur in Madrid
 Ildefonso-Inseln, unbewohnte Inselgruppe vor Chile
 die spanische Variante des männlichen Vornamens Ildefons

Siehe auch:
 San Ildefonso (Begriffsklärung)